Charles Derosne (1780-1846), pharmacien et chimiste français ;
 Jean Bernard-Derosne (1903-1962), écrivain et réalisateur français ;
 Jean-François Derosne (1774-1855), pharmacien et chimiste français.